Gazoon (2008) – francuski komediowy serial animowany opowiadający o grupie zwariowanych zwierzaków w Afryce. W Polsce emitowany był na kanale JimJam. Kreskówka nie ma dialogów.

Opis fabuły 
Serial przedstawia zwariowane przygody grupy zwierząt mieszkających w Afryce.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Monster Distributes
  
 Strona i 30 odcinków serialu z oryginałem w TVN Player  

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2008